Název Bystrá má více geografických objektů:

sídla
 Bystrá, obec v okrese Pelhřimov
 Bystrá (okres Brezno), obec na Slovensku v okrese Brezno
 Bystrá (Polsko) (Bystra), obec v polské části Těšínska
 Bystrá (Řečice), část obce Řečice v okrese Pelhřimov
 Bystrá (okres Stropkov), obec na Slovensku v okrese Stropkov
 Bystrá (Šimonovice), osada v obci Šimonovice v okrese Liberec
 Bystrá (Vyšší Brod), zaniklá vesnice v okrese Český Krumlov
 Bystrá nad Jizerou, obec v okrese Semily

vrcholy
 Bystrá (Čierna hora), vrch v pohoří Čierna hora na Slovensku
 Bystrá (Západní Tatry), nejvyšší vrchol pohoří Západní Tatry na Slovensku

vodní toky
 Bystrá (přítok Belé), potok na Liptově, pravostranný přítok Belé
 Bystrá (přítok Mlýneckého potoka) levostranný přítok Mlýneckého potoka v okrese Český Krumlov
 Bystrá (přítok Oharky), potok pramenící na Rašovském hřbetu a protékající Podještědím
 Bystrá (přítok Ploučnice), říčka v Českém středohoří na jv. okresu Děčín, pravý přítok řeky Ploučnice
 Bystrá (přítok Sázavy), potok v okrese Benešov, levostranný přítok Sázavy
 Bystrá (přítok Štiavnice), potok na Liptově, levostranný přítok Štiavnice

ostatní
 Bystrá dolina, více údolí na Slovensku
 Bystrá lávka, horský přechod ve Vysokých Tatrách na Slovensku

Podobné názvy 
 Bystré
 Bystrý
 Bystraja
 Bistra
 Bystrany
 Bystřice

Externí odkazy